Bogusław Halikowski
 Mikołaj Halikowski